Fernando Fitz-James Stuart y de Solís (Madrid, 14 de septiembre de 1990),  duque de Huéscar y grande de España, es un aristócrata español, heredero del título de duque de Alba de Tormes.

Vida y familia 

Fernando Juan Fitz-James Stuart y Solís-Beaumont nació el 14 de septiembre de 1990 en Madrid, en una de las más preeminentes y tradicionales familias de la nobleza española, la Casa de Alba, es el primogénito del  duque de Alba de Tormes Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo y de Matilde de Solís-Beaumont y Martínez-Campos, como es tradicional en los herederos a dicho ducado, ostenta, desde el 1 de febrero de 2016 (y por cesión de su padre), el título de  duque de Huéscar. 

Fue bautizado el 23 de octubre de 1990 en la iglesia de San Román de Sevilla con los nombres de «Fernando Juan María de las Mercedes Cayetano Luis Jesús». Fue apadrinado por los condes de Barcelona, representados por Cayetana Fitz-James Stuart,  duquesa de Alba y Fernando Solís y Atienza,  marqués de la Motilla, abuelos del niño.

Formación académica y profesional 

Fernando Juan Fitz-James Stuart y Solís-Beaumont estudió en el Colegio Santa María de los Rosales, con resultados excelentes, igual que lo habían hecho su padre y el rey Felipe VI de España. Alternó varios cursos en Reino Unido en el Centro St Martin's Ampleforth.

Se graduó en Derecho por la Universidad de Londres, estudios que ha ampliado con un máster en Dirección de Marketing en el College for International Studies (CIS) y otro en la Universidad de Massachusetts.

Matrimonio y descendencia 
Fernando contrajo matrimonio con Sofía Palazuelo Barroso el 6 de octubre de 2018 en el Palacio de Liria. Sofía es hija del arquitecto Fernando Palazuelo (sobrino de Pablo Palazuelo) y de su exesposa, Sofía Barroso. Tiene tres hermanos mayores, Fernando, Jaime y Beltrán. Tiene también un hermano pequeño de una relación posterior de su padre.

Al enlace asistieron la reina emérita Sofía de España, los reyes Simeón y Margarita de Bulgaria y la princesa Ana de Orleans, duquesa viuda de Calabria.

El 8 de septiembre de 2020 nació su primera hija, Rosario, bautizada en honor a su bisabuela Cayetana Fitz-James Stuart y heredera natural del ducado de Huéscar, así como previsiblemente en su día, del ducado de Alba de Tormes y de los demás títulos de su abuelo paterno. La niña nació en el Hospital de Nuestra Señora del Rosario en Madrid. Fue bautizada el 29 de mayo de 2021 en la iglesia de San Román (Sevilla). Recibió los nombres de Rosario Matilde Sofía Cayetana Dolores Teresa.

El 10 de enero de 2023 nació la segunda hija de los duques de Huéscar, que recibió el nombre de su madre, Sofía. La niña nació en el Hospital de Nuestra Señora del Rosario en Madrid.

Ancestros

Referencias 

Duques de Huéscar
Casa de Alba
Grandeza de España
Nacidos en Madrid